Мельби — фамилия, распространённая в Дании.

Известные носители 
 Мельби, Антон (1818–1875) — датский художник-маринист.
 Мельби, Вильгельм (1824–1882) — датский художник, брат предыдущего.
 Мельби, Фриц (1826 –1869)  — датский художник, брат предыдущего.

См. также 
 Мельба